Alberto Abalde – cestista spagnolo fratello di Tamara Abalde
 Tamara Abalde – cestista spagnola sorella di Alberto Abalde